Бе́йкер — англійське прізвище, від назви професії  — пекар; споріднене з німецьким прізвищем Беккер

Персоналії

А 
 Алан Бейкер (; 1939—2018) — англійський математик.

В 
 Він Бейкер (; 1971) — американський баскетболіст, форвард і центровий.

Г 
 Герберт Бейкер (; 1862—1946) — британський архітектор.
 Говард Бейкер (; 1925—2014) — американський політик.

Д 
 Дана Бейкер (;  1999) — американська метальниця списа.
 Діана Бейкер (; 1938) — американська акторка та продюсер.
 Ді Бредлі Бейкер (; 1962) — американський актор дубляжу.
 Ділан Бейкер (;  1959) — американський актор.
 Джеймі Бейкер (;  1966) — канадський хокеїст.
 Джеймс Бейкер (;  1939) — американський державний діяч.
 Дженіт Бейкер (;  1933) — британська співачка (мецо-сопрано), лауреат премії Ґреммі.
 Джинджер Бейкер (; 1939—2019) — британський рок-музикант.
 Джо Бейкер (; 1940—2003) — англійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Джон Гілберт Бейкер (; 1834—1920) — британський ботанік.

Е 
 Едмунд Гілберт Бейкер (; 1864—1949) — британський ботанік та фармацевт.
 Елла Бейкер (; 1903–1986) — борець за громадянські права та права людини.
 Еллен Луїза Шулман Бейкер (; 1953) — американська жінка-астронавт і лікар.

І 
 Іван Бейкер (;  1977) — канадський політик українського походження.

Ж 
 Жозефіна Бейкер (; 1906—1975) — американо-французька акторка.

К 
 Кейдж Бейкер (; 1952—2010) — американська письменниця, що працювала в жанрах наукової фантастики та фентезі.
 Кенні Бейкер (;  1934) — британський актор.
 Керрол Бейкер (;  1931) — американська актриса.
 Кеті Бейкер (;  1950) — американська актриса.
 Кетлін Бейкер (;  1997) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2016).
 Кіша Бейкер (;  1988) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2012).
 Колін Бейкер (;  1943) — англійський актор.
 Колін Бейкер (футболіст) (;  1934) — валлійський футболіст, півзахисник.

Л 
 Ла-Верн Бейкер (, уроджена Делорес Еванс, ; 1929—1997) — американська ритм-енд-блюзова співачка.

М 
 Майкл Аллен Бейкер () — американський астронавт НАСА.

Н 
 Натан Бейкер (;  1991) — англійський футболіст.
 Норма Джин Бейкер () — справжнє ім'я американської кіноактриси Мерілін Монро.

Р 
 Річард Томас Бейкер (; 1854—1941) — австралійський ботанік, фітохімік і викладач.
 Рой Бейкер (; 1916—2010) — британський режисер.
 Ронні Бейкер (;  1993) — американський спринтер.

С 
 Саймон Бейкер (;  1969) — американський і австралійський актор.
 Сара Марта Бейкер (; 1887—1917) — британський ботанік та еколог.

Т 
 Тейн Бейкер (;  1931) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1956).
 Том Бейкер (;  1934) — англійський актор.
 Томас Джордж Бейкер (,  1936) — валлійський футболіст.
 Трой Бейкер (;  1976) — американський актор, актор озвучування і музикант.

Ч 
 Чарлі Бейкер (;  1956) — американський політик-республіканець.
 Чет Бейкер (; 1929—1988) — американський джазовий музикант (труба, флюґельгорн, фортепіано) і співак.

Ш 
 Шакіра Бейкер (; 1992) — новозеландська регбістка, олімпійська медалістка (2016).